

Geografia 
 Francia
 Escala – comune nella regione dell'Occitania
 Spagna
 L'Escala – comune nella provincia di Girona, in Catalogna

Persone 
 Erasmo Escala – comandante in capo cileno durante la guerra del Pacifico
 Pato Escala Pierart – animatore e produttore cinematografico cileno

Altro 
 Cadillac Escala – concept car costruita da Cadillac per il Concours d'Elegance di Pebble Beach 2016
 Escala i corda – specialità della palla valenciana